Лас Помас има више значења:

 Лас Помас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Помас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Помас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Помас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Помас (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Помас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Помас, Сан Рафаел де лас Помас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Помас, Лас Помез (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Помас (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Помас, Лас Паломас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику